Termenul „Copacabana” se poate referi la:

Denumiri geografice 
Argentina
 O localitate în provincia Catamarca
 O localitate în provincia Córdoba
Australia
 O suburbie a orașului Gosford City, (New South Wales)
Brazilia
 O localitate în statul Mato Grosso
 Copacabana, un cartier în Rio de Janeiro
Bolivia
 District în departamentul La Paz
 Oraș, loc de pelerinaj în departamentul La Paz
 Localități în departamentele Santa Cruz, Pando și Tarija
 Peninsulă în lacul Titicaca
Columbia
 Oraș în departamentul Antioquia

Alte utilizări 
 Copacabana (film 1947), de Alfred E. Green 
 Copacabana (film 2007), de Xaver Schwarzenberger
 Copacabana (film 2008), o coproducție germano-austriacă 
 Copacabana (film 2010), de Marc Fitoussi
 Un loc de agrement pe malulul unui lac lângă Graz
 Un cântec, de al lui Barry Manilow
 Un musical, de al lui Barry Manilow